Boitron puede referirse a: 

 Boitron, comuna francesa situada en Orne.
 Boitron, comuna francesa situada en Sena y Marne.